Игбо может означать:
 Игбо (народ) — народ на юго-востоке Нигерии.
 Игбо (язык) — язык народа игбо.